HB, Hb eller hb kan syfta på:

 HB - ett fotbollslag på Färöarna, se Havnar Bóltfelag
 HB – förkortning för handelsbolag 
 HB – den femte av balkarna i 1734 års lag, se handelsbalken
 HB – ett vardagligt namn på kameror gjorda av Victor Hasselblad AB, se Hasselbladskameran
 HB – en halvback i amerikansk fotboll, se runningback
 HB – en statistisk kategori i baseboll, se hit by pitch
 HB – enheten i Brinellskala
 HB – en förkortning huvudbrytare, se elcentral
 HB – en dansk kooperativ förening, se Hovedstadens Brugsforening
 HB – öl från Hofbräuhaus am Platzl
 HB – silversmedmärkning av Hester Bateman
 HB – medelvärdet för hårdheten i blyertspennor, se Hb pennor
 HB – en centralstation i Schweiz, se Hauptbahnhof
 HB Icecream – ett företag ägt av Unilever
 HB Studio (New York) – en organisation i New York som ger utbildning i scenkonst
 HB Studios – ett företag som utvecklar spel
 Hb – ett protein som finns i röda blodkroppar, se hemoglobin 
 Hb – ett lättare svenskt ellok med mittplacerad enkelhytt se Ha/Hb
 F-Hb-test – en medicinsk testmetod där man letar efter blod i patientens avföring
HB - Slangförkortning för hemmabränt sprit.
HB - Registreringskoden för luftfarkoster registrerade i Schweiz.